Laurent de Gouyon de Coype est un homme politique français né le  et décédé le  à la Ville-Janvier, en Cournon (Morbihan).

Biographie 
Officier de la garde royale sous la Restauration, il est député du Morbihan en 1851, siégeant à droite sur les bancs légitimistes.

Sources 
 
 Sa fiche sur le site de l'Assemblée nationale

Député du Morbihan
Député de la Deuxième République française
Naissance en avril 1803
Naissance à Cournon
Décès en février 1877
Décès à Cournon
Personnalité légitimiste du XIXe siècle
Décès à 73 ans